Amazone (fleuve)#Vague déferlante
Lia Rodrigues#Pororoca